Aspa kan referere til:

 Aspa (æblesort) − en æblesort
 Aspa (Askersunds kommun) − en industriby i Askersunds kommun, Örebro län, Närke, Sverige
 Aspa (Nyköpings kommun) − en småort i Nyköpings kommun, Södermanlands län, Södermanland, Sverige
 Aspa (Spanien) − en kommune i Província de Lleida, Catalonien, Spanien